Korat o Khorat – antico nome di Nakhon Ratchasima, città della Thailandia
 Korat o Khorat – altopiano della Thailandia del Nordest, in cui la città principale è Nakhon Ratchasima
 Provincia di Korat o Khorat – provincia della Thailandia del Nordest
 Korat – gatto originario della provincia di Korat